Nuzman ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Arthur Nuzman (* 1942), brasilianischer Sportfunktionär, Jurist und Sportler 
 Elena Nuzman (* 1981), moldauische Pianistin, Sängerin und Komponistin